Donja Dubnica (Podujevo)
 Donja Dubnica (Vučitrn)